Efutu (ou Effutu) peut désigner :
 les Efutu, un peuple du Ghana
 l'efutu, une langue kwa
 Awutu-Effutu-Senya, un district du Ghana